Juicio de Paris puede referirse a:

 El Juicio de Paris, historia de la mitología griega.
 El juicio de Paris, libreto operístico escrito por William Congreve.
 El Juicio de Paris, pintura de Sandro Botticelli.
 El Juicio de Paris, pintura de Rafael.
 El juicio de Paris, pintura de Niklaus Manuel.
 El Juicio de Paris, pintura de Rubens.
 El Juicio de Paris, pintura de Enrique Simonet.
El juicio de Paris, varias pinturas de Pedro Pablo Rubens.
El juicio de Paris, pintura de Pedro Pablo Rubens en el Museo del Prado.